Жолт () — угорське прізвище та ім'я.

Прізвище 
 Іштван Жолт (1921 — 1991) — угорський футбольний арбітр.

Ім'я 

 Жолт Гайдош (1993) — угорський футболіст, півзахисник.
 Жолт Кормош (1971) — український хімік.
 Жолт Корчмар (1989) — угорський футболіст, захисник.
 Жолт Лімпергер (1968) — угорський футболіст, захисник.
 Жолт Нодь (1979) — угорський футболіст, нападник.
 Жолт Шем'єн (1962) — угорський політичний і державний діяч.

Угорські прізвища